Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Terry Phelps et Raffaella Reggi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Floride
Tennis aux États-Unis en 1988
Compétition de tennis à Tampa
Tennis en mars 1988
Tennis en avril 1988